«Ключ от спальни» — кинокомедия Эльдара Рязанова, снятая в 2003 году (в связи с 300-летием Санкт-Петербурга) по одноимённому фарсу Жоржа Фейдо, действие которого перенесено в Россию начала XX века.

Сюжет 

Сюжет фильма закручивается вокруг любовного треугольника. В Аглаю влюблён профессор-орнитолог Марусин, но она не отвечает ему взаимностью. Аглая замужем за артиллеристом и имеет богатого любовника. Муж не догадывается о её измене. И вот, в какой-то момент любовники теряют осторожность.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Эльдар Рязанов по пьесе Жоржа Фейдо
 Режиссёр: Эльдар Рязанов
 Оператор: Николай Немоляев
 Композитор: Андрей Петров
 Художники-постановщики: Александр Борисов, Леонид Свинцицкий
 Художник по костюмам: Наталья Иванова
 Звукорежиссёр: Екатерина Попова-Эванс

Ссылки 
 «Ключ от спальни» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии России
Кинокомедии 2003 года
Экранизации произведений Жоржа Фейдо
Фильмы России 2003 года
Фильмы студии «Мосфильм»